Hübner este un nume germanic, câteodată scris Huebner sau Hubner, care poate face referire la următoarele persoane:

 Alfred Hübner (1891–?), as al aviației de partea germanilor în Al Doilea Război Mondial
 Andreas Huebner, evanghelist german
 Andrew Huebner, autor american
 Arnold Huebner (1919–1981)
 Benjamin Hübner (născut 1989), fotbalist german
 Berna Huebner, regizoare și susținătoare a persoanelor cu boala Alzheimer
 Chris Huebner, teolog canadian
 Clarence R. Huebner, locotenent general american
 Danuta Hübner, comisar european pentru Politica Regională
 Dario Hübner, fotbalist italian
 David Huebner, avocat american și ambasador al Statelor Unite în Noua Zeelandă și Samoa
 Emil Hübner (1834–1901), cărturar german, fiul lui Julius Hübner
 Frank Hübner (born 1950), marinar german
 Franz Hübner (1846–1877), entomolog german
 Fritz Hübner (born 1933), cântăreț de operă-bas german
 Herbert Hübner (1889–1972), actor german
 Jacob Hübner, (1761– 1826), entomolog german
 Johan Hübner von Holst (1881–1945), campion suedez de tir sportiv
 Jonathan Huebner, fizician american
 Count Joseph Alexander Hübner (1811–1892), diplomat austriac, nume real Josef Hafenbredl
 Julius Hübner (1806–1882), pictor german, tatăl lui Emil Hübner
 Karl Hübner (1814–1879), pictor german
 Karl Hübner (1902-1981), pictor sas din România
 Mentor Huebner (1917–2001), artist american
 Michael Hübner (born 1959), ciclist german
 Ramon Menezes Hubner (born 1972), fotbalist brazilian
 Robert Huebner (1924–1998), fizician american
 Robert Hübner, maestru în șah de origine germană
 Stefan Hübner (born 1975), jucător de volei german
 Ulrich Hübner (1872–1932), pictor german

Vezi și